Звери́нецкая улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Зверинецкая улица — улица в Москве.
 Звериницкая улица — улица в Павловске (Санкт-Петербург).

Украина 
 Зверинецкая улица — улица в Киеве.

См. также 
 Зверинская улица